Grafenreuth ist der Name von Ortsteilen in Bayern:
 Grafenreuth (Floß), Ortsteil des Marktes Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Grafenreuth (Thiersheim), Ortsteil des Marktes Thiersheim, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Siehe auch:
 Gravenreuth